Termin -{MSRB}- ima više značenja.

 Peptid-metionin (R)-S-oksid reduktaza, enzim
 -{Municipal Securities Rulemaking Board}-, američka zakonodavna organizacija